De krab met de gulden scharen (strip), een stripverhaal uit reeks De avonturen van Kuifje
 De krab met de gulden scharen (film), een film uit 1947 gebaseerd op deze strip
 De krab met de gulden scharen (aflevering), een aflevering uit de tekenfilmserie De avonturen van Kuifje
 The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn (film), een film uit 2011 die deels gebaseerd is op deze strip